Le Petit Glenn (en anglais Little Glenn) est une statue de bronze grandeur nature représentant un jeune garçon de la classe ouvrière tirant, dans une voiturette à quatre roues, un obélisque de granit poli du Canada d'une hauteur de 21 pieds (environ 7 mètres). Sur l'obélisque est gravé l'apophtegme To serve and protect (Servir et protéger), la devise de la police municipale de Toronto, Canada.

La statue est situé à l'intersection de Bay Street et Grenville Street, en face du quartier général de la police de Toronto. Elle fut érigée en 1988 par le sculpteur canadien Eldon Garnet comme élément d'une composition de trois sculptures humaines grandeur nature entourant la station de police.

Liens externes
Gros plan du Petit Glenn
Descriptif (en anglais) de la composition en trois sculptures incluant Le Petit Glenn

Œuvre d'art à Toronto
Sculpture en bronze
Sculpture en plein air au Canada
Statue monumentale au Canada
Monument à Toronto